Ранчо Виљегас има више значења:

 Ранчо Виљегас (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Виљегас (Др. Белисарио Домингез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Виљегас (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ранчо Виљегас (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику